Göte Blomqvist, švedski hokejist, * 11. januar 1928, Švedska, † 28. februar 2003, Švedska.

Blomqvist je vso svojo kariero igral za klub Södertälje SK v švedski ligi, skupno kar šestnajst sezon, v katerih je na 228-ih prvenstvenih tekmah dosegel 244 golov. Dvakrat je osvojil naslov švedskega prvaka, v sezonah 1952/53 in 1955/56, trikrat pa je bil najboljši strelec lige, v sezonah 1950/51, 1951/52 in 1954/55. Z Blomqvistov sta v klubu pogosto v napadu igrala še Stig Carlsson in Erik Johansson, skupaj so tvorili tedaj znameniti napad. 

Za Švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, na kateri je osvojil bronasto medaljo, in dveh Svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), na katerih je bil dobitnik po ene zlate in bronaste medalje. Za reprezentanco je odigral 67 tekem, dosegel pa 40 golov.

Pregled kariere

|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 46/47
|
|
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 47/48
|
|
| 10
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 48/49
|
|
| 8
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 49/50
|
|
| 10
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 50/51
|
|
| 24
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 51/52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 52
|
| 8
| 7
|
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 52/53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 53/54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 54
|
| 2
| 0
|
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 54/55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 55/56
|
|
| 11
|
| 11
|
|
|
|
| 5
|
| 5
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 56/57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 57/58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 58/59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 59/60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 60/61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 61/62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 238
| bgcolor="#7FFF00" | 251
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1952
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Södertälje SK